Froehlich se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Eudóxia Maria Froehlich
 Otavio Froehlich